Coupé pode ser:

 Coupé - carroçaria de automóvel.
 Coupé (carruagem) - uma carruagem do séc. XIX

Desambiguação